

Населені пункти та їхні частини

 Каленчин — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Каленчин — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Каленчин — село в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства
 Каленчин — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Каленчин — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Каленчин — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Каленчин — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каленчин — частина села Антонево в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каленчин — частина села Ґзи в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Каленчин — осада в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки